Турнир претендентов 2016 — шахматный турнир, решающий этап соревнования для определения соперника чемпиона мира в матче 2016 года. Проходил в марте 2016 года в Москве.

Главный судья — международный арбитр Вернер Стубенволл (Австрия).

Победителем турнира стал российский гроссмейстер Сергей Карякин, одержав в финальном 14-м туре принципиальную победу над своим основным конкурентом по таблице американским гроссмейстером Фабиано Каруаной.

Главным спонсором была группа «Ташир», компания с реальным доходом в России, возглавляемая уроженцем Армении бизнесменом Самвелом Карапетяном.

Регламент 

 Категория: 22-я (средний рейтинг: 2777.75).
 Место проведения: Россия, Москва, Тверская улица, дом 7 (Здание Центрального телеграфа).
 Контроль времени: 100 минут на 40 ходов, затем 50 минут на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого.

Расписание соревнований 

 Открытие турнира: 10 марта;
 Игровые дни: 11—13, 15—17, 19—21, 23—25, 27—28 марта;
 Выходные дни: 14, 18, 22, 26 марта;
 Закрытие турнира: 29 марта.

Начало партий в 15:00 по московскому времени.

Критерии распределения мест 
 1. Личная встреча;
 2. Количество выигранных партий;
 3. Коэффициент Бергера.
В случае равенства всех трёх показателей был бы проведён тай-брейк (29 марта 2016 года).

Призовой фонд 
Общий призовой фонд — 420 000 Евро (указанные суммы обложены налогом)
 95 000 Евро
 88 000 Евро
 75 000 Евро
 55 000 Евро
 40 000 Евро
 28 000 Евро
 22 000 Евро
 17 000 Евро

Участники 

¹) рейтинги даны на март 2016 года.

Особенности жеребьёвки 
В турнирах претендентов ФИДЕ использует систему разведения игроков из одной страны по турам, поэтому Карякин и Свидлер играли друг с другом в 1-м и 8-м турах. Аналогично Накамура и Каруана противостояли друг другу также в 1-м и 8-м турах.

Движение по турам 
11 февраля 2016 года была проведена жеребьевка турнира в офисе ФИДЕ в Афинах.

Первый круг

Второй круг

Турнирная таблица 

Из 56 сыгранных партий 40 окончились вничью, в тринадцати выиграли белые, в трёх — чёрные.

Отдельные таблицы 1-го и 2-го круга

Оценки турнира 
Министр спорта России Виталий Мутко считает, что победа россиянина Сергея Карякина на турнире претендентов в Москве даст мощный толчок развитию шахмат в России.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт
 Официальный подсайт на сайте ФИДЕ
 Информация о турнире на сайте ФИДЕ
 Положение о проведении турнира

 Информация о турнире на сайте РШФ
 Информация о турнире на chess-news.ru
 Информация о турнире на chesspro.ru
 Информация о турнире на сайте The Week in Chess

Репортажи 

 Под боком у Кремля (11 Марта 2016) — В.Барский
 Переполох на телеграфе (12 Марта 2016) — В.Барский
 Борец с изолятором (13 Марта 2016) — Э.Кублашвили
 С пешками не расставайтесь (13 Марта 2016) — Э.Кублашвили
 Сергей в тигровой шкуре (15 Марта 2016) — Э.Кублашвили
 И перелом, и передышка (17 Марта 2016) — А.Бивол
 Эпоха двоевластия (17 Марта 2016) — Э.Кублашвили
 Ошибка Шуры Балаганова (18 Марта 2016) — Д.Кряквин
 Ничья прогнозу вопреки (19 Марта 2016) — Э.Кублашвили

 Не все пешки вкусные (21 Марта 2016) — А.Бивол
 Рука в железной перчатке (21 Марта 2016) — Э.Кублашвили
 Инерция удачи (23 Марта 2016) — Э.Кублашвили
 Всё Виши, и Виши, и Виши… (25 Марта 2016) — В.Барский
 Вновь на вершине (25 Марта 2016) — Э.Кублашвили
 Неделя с пустырником и валидолом (26 Марта 2016) — Д.Кряквин
 На предпоследнем дыхании (27 Марта 2016) — Э.Кублашвили
 С.Карякин: Удалось накопить энергию... (29 Марта 2016) — В.Барский
 Настоящий мужик и его команда (29 Марта 2016) — В.Барский

2016 год в шахматах
Шахматные турниры в Москве